Elektronisch papier - beeldschermtechnologie waarbij zonder elektrische stroom de tekst zichtbaar blijft
ePaper (NRC Handelsblad) - een krant op elektronisch papier van NRC Handelsblad